Warrensburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte:
 Warrensburg (Illinois)
 Warrensburg (Missouri)
 Warrensburg (Town, New York)
 Warrensburg (CDP, New York)